Альмонасид-де-Толедо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 96 км². Население — 905 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Покровителями города считаются святой Антонио Абад и святая дева де ла Олива.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Толедо